Merighi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Margherita Merighi († 1764), italienische Sängerin (Alt)
 Ferdinando Merighi (* 1924), italienischer Regisseur
 Giorgio Merighi (1939–2020), italienischer Operntenor